15 Brygada Strzelców (URL)
 15 Brygada Piechoty (UHA)